Plaats in Indonesië
 Sindanglaya (Pagelaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Sindanglaya (Cimenyan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java
 Sindanglaya (Cipanas), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sindanglaya (Karangpawitan), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sindanglaya (Sukamantri), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
 Sindanglaya (Sukatani), een plaats in het bestuurlijke gebied Purwakarta in de provincie West-Java
 Sindanglaya (Tanjungsiang), een plaats in het bestuurlijke gebied Subang in de provincie West-Java